Яков Оса́дчий:
 Осадчий, Яков Андреевич (1860 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.
 Осадчий, Яков Павлович (1901—1977) — директор Первоуральского новотрубного завода, Герой Социалистического Труда.